

Biologie 
Tollius est un genre d'insecte hétéroptères (punaises) de la famille des Alydidae.

Patronyme 
Jan Tollius (vers 1550-vers 1603), compositeur néerlandais 
Cornelius Tollius (1628-1654), universitaire néerlandais
Alexander Tollius (1630-1675), universitaire et philologue néerlandais, frère du précédent
Jacobus Tollius (1633-1696), philologue néerlandais, frère des précédents
Herman Tollius (1742-1822), universitaire, linguiste et philologue néerlandais

Homonymie de patronyme